

Mass media 
 Serie – in letteratura, una successione di opere letterarie
 Serie televisiva – formato della fiction televisiva
 Serie a fumetti – forma narrativa dei fumetti

Sport 
 Serie – nell'atletica leggera, ciascuno dei gruppi in cui sono suddivisi gli atleti durante una gara di corsa (da non confondere con la batteria).
 Serie sportiva – sequenza di eventi o competizioni sportive, spesso volte a stabilire il vincitore di un campionato

Altro 
 Serie – in matematica, un particolare tipo di somma
 Serie – in filatelia e in numismatica, insieme dei pezzi di una stessa emissione, in genere inerenti ad uno specifico tema (ad esempio: serie michelangiolesca)
Serie – in statistica un insieme di dati ordinati secondo un criterio qualitativo
Serie – in geologia, l'equivalente cronostratigrafico dell'epoca
Serie – in tassonomia, un taxon
Serie – in musica, una successione fissa di note, durate o timbri
Serie – in elettrotecnica, tipo di collegamento elettrico dove i componenti sono disposti in modo tale formare un percorso unico per la corrente che li attraversa